Разруши́тель:

 «Разрушитель» () — фантастический боевик с элементами комедии 1993 года.
 Разрушитель () — персонаж комиксов издательства Marvel Comics.
 Разрушитель () — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров».